Ladislav Novák, calciatore dal 1993 ceco (nato in Cecoslovacchia nel 1931).
Ladislav Novák, poeta dal 1993 ceco (nato in Cecoslovacchia nel 1925).